Stare este o stare, condiție sau situație. În utilizarea comună se poate referi la:
Stare (Evul Mediu)
Stare tehnică
Stare politică
Stare socială
Stare economică
Stare HIV
Stare legală
Status quo
Status symbol
Status, o revistă editată de Igor Cassini
A category of the grammar of Semitic languages, see nunation, status constructus
Status Message Update (SMU) is a unit and mechanism of asynchronous light weight communication distributed to an audience. SMU can be a currency and service, similar to SMS.

Vezi și 
 Stare acută
 Stare cronică
 Stare de agregare
 Stare de așteptare
 Stare de conservare 
 Stare de funcționare
 Stare de necesitate 
 Stare de oxidare 
 Stare de război
 Stare de urgență 
 Stare de urgență (revistă) 
 Stare naturală 
 Stările Generale